James Adams (diplomaat) (1932 – 2020), Brits diplomaat
James Truslow Adams (1878 – 1949), Amerikaans historicus en schrijver
Jimmy Adams (1910 – 1986), James "Jimmy" Adams, Schots golfprofessional